Isengard oder Isengart steht für:
 einen Ort in Mittelerde, der Romanwelt aus Der Herr der Ringe, siehe Regionen und Orte in Tolkiens Welt#Isengart
 eine norwegische Black-Metal-Band, siehe Isengard (norwegische Band)
 eine schwedische Power-Metal-Band, siehe Isengard (schwedische Band)

Isengard ist der Name folgender Personen:
 Isengard von Hanau (* um 1225, Ersterwähnung: 1243–1281)

Siehe auch:
 They’re Taking The Hobbits To Isengard